Court Square – parco di Springfield, Massachusetts
 Court Square – stazione della metropolitana di New York